Allan (Droma), municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Allan (Canadà), poble al centre de la província de Saskatchewan, Canadà
 Metall Allan, bronze fabricat per l'empresa A. Allan & Son, amb un contingut del 55% de coure (Cu), 40% de plom (Pb), i 5% d'estany (Sn)
 Biografies:
 Allan, sobrenom de Allan Marques Loureiro (1991), futbolista brasiler que juga amb el SSC Napoli i amb la selecció brasilera 
 David Allan (ciclista) (Melbourne, 1951 - 1989), ciclista australià professional del 1975 al 1989
 Donald Allan (Melbourne, 1949), ciclista australià professional del 1974 al 1989
 Elizabeth Allan (Skegness, Lincolnshire, 1908 − Hove, 1990), actriu britànica
 Esther Allan (Suwałki, 1914 – Detroit, 1985), compositora, pianista i organista estatunidenca 
 Freya Allan (Oxfordshire, 2001), actriu anglesa 
 Tommaso Allan (Vicenza, 1993), jugador de rugbi italià que pot jugar d'obertura, centre o davanter
 Vic Allan (Garlogie, Aberdeenshire, 1945), corredor de motocròs, trial, grass track, enduro i velocitat escocès 
 William Allan (1782, Edimburg - 1850), pintor escocès i president de la Royal Scottish Academy